Вейнер — фамилия. Известные носители:
 Вейнер, Аркадий Петрович (1875—1965) — русский дипломат, сын П. П. Вейнера-старшего. 
 
 Вейнер, Энтони — американский политик и государственный деятель.

См. также 
 Вайнер
 Вейнерт
 Винер